Postacie i osoby noszące imię, nazwisko lub przydomek Clay:
 Brodus Clay – wrestler WWE
 Bryan Clay – amerykański dziesięcioboista
 Cassius Marcellus Clay – amerykański dyplomata
 Cassius Marcellus Clay Jr. – amerykański bokser znany jako Muhammad Ali
 Henry Clay – amerykański polityk i mówca
 Clay Bailey – postać z serialu Xiaolin – pojedynek mistrzów
 Gianclaudio „Clay” Regazzoni – szwajcarski kierowca wyścigowy
Obiekty astronomiczne:
 (8452) Clay – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
Miejscowości w USA:
 Clay – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Clay – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Clay – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Webster
 Clay – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Clay – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Decatur
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Howard
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Clay (ang. Clay Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Clay (ang. Clay Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) – w stanie Wirginia Zachodnia